Тёплое — рабочий посёлок в Тульской области России. Административный центр Тёпло-Огарёвского района. 

Образует одноимённое муниципальное образование рабочий посёлок Тёплое со статусом городского поселения как единственный населённый пункт в его составе.

Население —  чел. ().

География 
Расположен в 66 км к югу от Тулы. Железнодорожная станция на линии Сухиничи — Волово (пути в сторону Волово разобраны в 2000, в сторону Сухиничей сохраняется грузовое движение для нужд хлебоприёмного пункта и газохранилища). Автомобильными дорогами посёлок связан с городами Тулой, Плавском, Киреевском, Ефремовом и Волово.

История 
Изначально этот регион представлял собой лесостепь на северной окраине Дикого поля, степные пространства которого тянулись на юг до Чёрного и Азовского морей, а пути (шляхи) шли в Крым через Перекоп. По описаниям Книги Большому чертежу (1627), основанным на более ранних материалах XVI века, именно в этом месте Муравский шлях, идущий от правого берега Оки через Тулу в Крым, пересекал легендарное Куликово поле, на котором находились истоки рек бассейнов Оки (Иста, Зуша, Снежедь, Упа и др.) и Дона (Меча с верхними притоками и Непрядва).

Название населённого пункта происходит от некогда стоявшего на этом месте постоялого двора, где обогревались путники, следующие по Муравскому шляху. Кратко и ёмко это описано в рассказе-миниатюре Ивана Бунина «Муравский шлях». К началу XIX века Тёплое — небольшая деревня в 46 дворов. В 1924 году Тёплое стало районным центром.

Статус посёлка городского типа — с 1971 года.

Население

Экономика 

Тёплое — центр сельскохозяйственного района, предприятия посёлка связаны с переработкой сельхозпродукции (молочный завод, комбикормовый завод, мясоперерабатывающий комбинат «Город Мастеров»). Также работают птицекомбинат.

Культура 
В посёлке работают две средних школы, музыкальная школа, библиотека, три детских сада; больница. Издаётся газета «Наша жизнь».

Имеется художественно-краеведческий музей.

Известные уроженцы и жители 
 Вознесенский, Николай Алексеевич — член Политического бюро ЦК ВКП(б), лауреат Сталинской премии.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 terrus.ru — база данных России
 
 От Волово до Горбачёво

Посёлки городского типа Тульской области
Районные центры Тульской области
Населённые пункты Тёпло-Огарёвского района
Муниципальные образования Тёпло-Огарёвского района
Городские поселения Тульской области